Tarnowica – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie tyśmienickim
 Tarnowica – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie jaworowskim